Чахчахлы () — село в Хачмазском районе Азербайджана.

Название 
Согласно «Списку населенных мест Российской империи» за название селения взято название одноименного урочища. Само же слово является звукоподражанием используемым армянами и персами в отношении бурлящей и шумящей воды, текущей по каменистой местности. По другой версии название происходит от  «деревянный забор».

Население 
По состоянию на 1870 год в селе насчитывалось 12 дворов, в которых проживало  83 татарина (азербайджанца)

Примечания 

Населённые пункты Хачмазского района